

Astronomia
 10237 Adzic – asteroide della fascia principale

Persone
 Blagoje Adžić – generale jugoslavo
 Luka Adžić – calciatore serbo
 Nikola Adžić – ex pallamanista jugoslavo
 Vladan Adžić – calciatore montenegrino
 Željko Adžić – ex calciatore croato